Amris kan avse:

Amris – smeknamn på en hundras, se Amerikansk cocker spaniel
Amris (musikgrupp) – duo/dansband från Sverige